Израильская Премьер-лига сезона 2020/21 - 21-й розыгрыш  израильской Премьер-лиги, основанной в 1999 году, и 79-й розыгрыш высшего дивизиона системы футбольных лиг Израиля. Чемпионом впервые за десять лет стал «Маккаби» (Хайфа).

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

География соревнований

Стадионы

Турнирная таблица

Первый этап

Второй этап

Плей-офф за чемпионство

Плей-офф за сохранение места в Премьер-лиге

Статистика

Бомбардиры

Ссылки

Примечания 

2020/2021
Израиль
Спорт в Израиле в 2020 году
Спорт в Израиле в 2021 году